Минулорічні чемпіони Луціє Градецька та Андрея Клепач програли в півфіналі парі Квета Пешке / Демі Схюрс.

Пешке і Схюрс виграли титул, здолавши в фіналі Ніколь Меліхар та Сюй Іфань з рахунком 6–1, 4–6, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Джерела
Основна сітка 

Western & Southern Open Doubles
Women's Doubles